Il singolare del Grand Prix Hassan II 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Guillermo Pérez Roldán era il detentore del titolo.
Renzo Furlan ha battuto in finale Karim Alami 6-2, 6-2.

Teste di serie

  Renzo Furlan (campione)
  Younes El Aynaoui (semifinali)
  Gilbert Schaller (quarti)
  Àlex Corretja (primo turno)

 Jordi Arrese (secondo turno)
 Andrea Gaudenzi (secondo turno)
 Sláva Doseděl (primo turno)
 Horst Skoff (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grand Prix Hassan II 1994
ATP Tour 1994